Heckel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Jakob Heckel
 Édouard Marie Heckel